Le championnat du monde de squash 2018-2019 est l'édition 2018 et 2019 des championnats du monde de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 23 février au 2 mars 2019 dans la célèbre gare Union Station de Chicago. 

Pour la troisième fois de l'histoire, les championnats du monde individuels féminins et masculins ont lieu en même temps, après les éditions de Rotterdam en 2011 et celle de Manchester en 2017. 

Le tournoi est sponsorisé par le milliardaire  et sa femme qui offrent un prix d'un million de dollars ( pour les hommes et la même dotation pour les femmes), faisant de ces championnats du monde le tournoi de squash le plus richement doté de l'histoire. 

L'ancienne championne du monde Rachael Grinham réussit l'exploit de se qualifier pour participer à son  du monde à l'âge de 41 ans.

La Française Mélissa Alves, qualifiée grâce à une victoire dans un tournoi challenger, confirme sa progression récente en battant successivement deux têtes de série Samantha Cornett et Salma Hany avant de s'incliner face à la future finaliste Nour El Tayeb. Ce troisième tour voit Annie Au devenir la première joueuse de Hong Kong à atteindre les quarts de finale après avoir battu l'ancienne championne du monde Laura Massaro alors que Camille Serme met fin à la carrière en championnats du monde de Nicol David.

Nour El Sherbini remporte son troisième titre face à Nour El Tayeb, à l'âge de vingt-trois ans seulement.

Dotation et points 
En 2018-2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Saison 2017-2018 de la PSA
 Saison 2018-2019 de la PSA
 Championnat du monde de squash masculin 2018-2019

Lien externe 
 Page PSA

2018
Squash féminin
Squash féminin 2018
Monde féminin 2018
Monde féminin
Monde féminin
Sport aux États-Unis en février 2019
Sport aux États-Unis en mars 2019